Parekh ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Parekh (* 1971), US-amerikanischer Kameramann
 Asha Parekh (* 1942), indische Schauspielerin
 Bhikhu Parekh, Baron Parekh (* 1935), britischer Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Payal Parekh, indische Klimaschützerin und Kampagnenberaterin

Siehe auch:
 Parek